Die Saison 1986/87 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 18. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1987. Dies schaffte der OSC 04 Rheinhausen.

In die Oberligen mussten mit dem TUSEM Essen 2 (Niederrhein), dem TV Urmitz (Rheinland-Pfalz) und dem TuS Siebengebirge (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
Union 73 Bad Salzuflen – DJK Hürth-Gleuel

Wermelskirchener TV – OSC 04 Rheinhausen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

OSC 04 Rheinhausen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 HSG Haltern-Sythen
 TUSEM Essen 2
 HSV Bocklemünd
 TV Urmitz

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1986/87
Handballsaison 1986/87